|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel International Women's Open) van 2008 vond plaats van 16 tot en met 21 juni 2008 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 34e editie van het vrouwen­toernooi, en de laatste editie die nog zonder gelijktijdig mannen­toernooi werd georganiseerd. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin had zich een maand eerder uit het tennis teruggetrokken.

De als eerste geplaatste Svetlana Koeznetsova werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de ongeplaatste zeventienjarige Caroline Wozniacki.

Het vierde reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Russin Nadja Petrova in drie sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur werden in de tweede ronde uitge­scha­keld.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Květa Peschke en Rennae Stubbs in de match-tiebreak. Het was hun zeventiende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2008
Eastbourne